Geografia: 
 El Xúquer és el riu principal del País Valencià, que desemboca a la població de Cullera.
 El barri del Xúquer és un barri de Terrassa (Vallès Occidental), al districte 3 o del Sud.

 Altres: 
 La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme que regula les xarxes hidrogràfiques de la demarcació centrada pel Xúquer.